Bantoș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Bantoș (n. 1950), publicist și editor moldovean.
 Ana Bantoș (n. 1951), critic și istoric literar moldovean.